Tra giugno e luglio 2022 la nazionale irlandese di rugby allenata da Andy Farrell intraprese un tour in Nuova Zelanda che prevedeva una serie di tre test match con gli All Blacks nei tre fine settimana tra il 2 e il  e due incontri infrasettimanali contro i .

La vittoria irlandese per 2-1 della serie provocò una rivoluzione statistica nel mondo del rugby.
La squadra guidata da Andy Farrell divenne solo la quinta, nella storia della disciplina, a vincere una serie in Nuova Zelanda: prima di essa il  nel 1937, l' nel 1949 e nel 1986, i  nel 1971 e la  nel 1994.

I primi due match del tour furono invero sfavorevoli all'Irlanda: ad Hamilton i  vinsero largamente 32-17 e il primo test fu un'altrettanto netta affermazione neozelandese per 42 a 19.

Fu nel secondo test che l', oltre a pareggiare la serie, riuscì nell'impresa di battere per la prima volta gli All Blacks sul loro terreno interno: l'incontro finì con due mete per parte, ma la differenza la fece il piede di Jonathan Sexton autore di 13 punti contro i solo 2 di Jordie Barrett.

Dopo avere pareggiato la serie anche dei match infrasettimanali battendo 30-24 i , gli irlandesi compirono l'impresa nel terzo test vincendo 32-22 a Wellington, non solo conquistando la loro prima serie contro i neozelandesi e battendoli due volte a seguire, ma anche infliggendo loro due sconfitte interne consecutive per la prima volta dal 1998.

Per gli irlandesi questo significò, dal 18 luglio successivo, il raggiungimento del primo posto del ranking World Rugby ottenuto scavalcando la , mentre invece la  perse una posizione e da terza terminò la serie al quarto posto.

Risultati

I test match

Gli altri incontri

Note